O.Bolòs kan som auktorsförkortning betyda:

 Oriol de Bolòs i Capdevila
 Oriol de Bolòs (1924 – 2007)

Robotskapade auktorsförkortningar